Schumejko ist der Familienname folgender Personen:

 Luba Schumejko (* 1982), ukrainisches Model, siehe Luba Shumeyko
 Wladimir Filippowitsch Schumejko (* 1945), russischer Politiker